Ratel peut faire référence à divers sujets.

Biologie 
 Le ratel (Mellivora capensis), un mammifère mustélidé aussi appelé zorille du Cap.

Patronyme 
 Simonne Ratel (1900-1948), écrivaine, journaliste et résistante française
 Stanislas Ratel (1824-1904), pionnier de la photographie
 Stéphane Ratel, fondateur de la Stéphane Ratel Organisation, en sport automobile

Militaire 
 Ratel (véhicule)

Voir aussi 
 Menetou-Râtel
 J.-Georges Ratelle
 Jean Ratelle
 

Homonymie de patronyme